Абишему () — мужское имя. Известные носители:
 Абишему I — царь Библа (около 1800 до н. э.)
 Абишему II — царь Библа (XVIII век до н. э.)